

Patronyme 

 Christophe Aubanel, né en 1976 à Marseille, footballeur français ;
 Georges Aubanel, (1896-1978), compositeur de musique français ;
 Jean-Philippe Aubanel, né en 1953 à Lyon, peintre français ;
 Joseph Aubanel (1816-1879), peintre français ;
 Louis Aubanel (1758-1842), écrivain français d'expression languedocienne ;
 Théodore Aubanel, (1829-1886), est un imprimeur et poète d'expression provençale.
 Édouard Théodore-Aubanel, (1901-1970), éditeur œuvrant à Avignon ;
 Henri Aubanel (1911-1998), écrivain et manadier français ;

Toponyme 

 Maison Aubanel (), hôtel particulier de la famille éponyme à Avignon ;
 Musée Aubanel de l'imprimerie (1948-2000), ancien musée à Avignon ;
 Manade Aubanel Baroncelli Santenco (1894-), élevage de taureaux de Camargue.

Entreprise 
 Aubanel, maison d'édition fondée à Avignon en 1744 ; elle appartient depuis 1998 au groupe de La Martinière.